Uruguay kan avse:

Uruguay – republik i Sydamerika
Uruguayfloden – flod i Brasilien, Argentina och Uruguay
Uruguayrundan – åttonde rundan under de internationella förhandlingarna inom GATT
Departamento de Uruguay, kommun i Argentina
10072 Uruguay – en asteroid i huvudbältet

Se även 
Concepción del Uruguay